Pineville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den USA:
Pineville (Marengo County) Alabama
Pineville (Monroe County) Alabama
Pineville (Arkansas)
Pineville (Connecticut)
Pineville (Florida)
Pineville (Marion County) Georgia
Pineville (Polk County) Georgia
Pineville (Kentucky)
Pineville (Louisiana)
Pineville (Minnesota)
Pineville (Missouri)
Pineville (Mississippi)
Pineville (North Carolina)
Pineville (New York)
Pineville (Bucks County) Pennsylvania
Pineville (Warren County) Pennsylvania
Pineville (South Carolina)
Pineville (Hamblen County) Tennessee
Pineville (Hamilton County) Tennessee
Pineville (Rockingham County) Virginia
Pineville (Suffolk County) Virginia
Pineville (West Virginia)